Лас-Парехас () — город и муниципалитет в департаменте Бельграно провинции Санта-Фе (Аргентина).

История 
Основан в 1889 году на землях, принадлежащих железной дороге. Статус города получил в 1986 году.

Знаменитые уроженцы 
 Эрминдо Онега (1940—1979) — футболист.
 Даниэль Онега (род.1945) — футболист.
 Хорхе Вальдано (род.1955) — футболист.

Примечания 

Города провинции Санта-Фе